Markow oder Markoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Markow (* 1979), russischer Radsportler

 Christo Markow (* 1965), bulgarischer Dreispringer
 Daniil Jewgenjewitsch Markow (* 1976), russischer Eishockeyspieler
 Emil Markow (1905–1943), bulgarischer Politiker
 Gennadi Jewgenjewitsch Markow (1923–2018), russischer Ethnologe und Archäologe

 Ilja Wladislawowitsch Markow (* 1972), russischer Leichtathlet
 Iwan Markow (* 1988), bulgarischer Gewichtheber
 Jewgeni Stanislawowitsch Markow (* 1994), russischer Fußballspieler
 John Markoff (* 1949), US-amerikanischer Journalist
 Konstantin Konstantinowitsch Markow (1905–1980), sowjetischer Geomorphologe und Geologe
 Mark Markow (* 1968), bulgarischer Tennisspieler
 Michail Gerasimowitsch Markow (1938–2012), sowjetischer Radrennfahrer
 Moissei Alexandrowitsch Markow (1908–1994), russischer Physiker

 Plamen Markow (* 1957), bulgarischer Fußballspieler
 Sera Markoff (* 1971), US-amerikanische Physikerin
 Sergei Leonidowitsch Markow (1878–1918), russischer Militär
 Stojan Markow (* 1942), bulgarischer Politiker
 Wassili Petrowitsch Markow (1907–1997), sowjetischer Schauspieler und Schauspiellehrer
 Wladimir Markov (1883–1962), bulgarischer Mikrobiologe
 Wladimir Andrejewitsch Markow (1871–1897), russischer Mathematiker

Markow ist der Name folgender Orte:

 Markow (Ivenack), Ortsteil der Gemeinde Ivenack im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Kap Markow, Kap an der Küste des Enderbylands, Antarktika

Siehe auch:

 Markow-Ungleichung, Markow-Kette (auch Markow-Prozess), Hidden Markov Model
 Markow-Näherung, Näherungsmethode der Quantenoptik
 Markow-Preis
 Markoff-Zahl
 Markov
 Markowa